Austen Henry Layard (1817-1894), archéologue britannique
 Edgar Leopold Layard (1824-1900), naturaliste britannique
 John Layard (1891-1974), psychologue et anthropologue britannique
 Nina Frances Layard (1853-1935), archéologue britannique
 Richard Layard (né en 1934), économiste britannique

Patronyme anglais